

Акбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Аршалинський район, Акмолинська область
 Акбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Акбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Акбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область
 Акбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Сайрамський район, Туркестанська область
 Акбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Семейська міська адміністрація, Абайська область
 Акбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Акбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Уаліхановський район, Північноказахстанська область
 Акбулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Чингірлауський район, Західноазахстанська область